Христо Хаджикимов () е български революционер, деец на Македонската младежка тайна революционна организация (ММТРО), подразделение на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1902 година в Щип и по професия е юрист.

Влиза в Македонската младежката революционна организация още в началния период от създаването ѝ. Член е на ръководната петорка на Щипския революционен окръг заедно с Димитър Гюзелов, Тодор Гичев, Михаил Христоманов и Тодор Йорданов.

Хаджикимов е водач на делегация в Щип, която иска от сръбските власти повторно отваряне на българските училища и църкви в областта. Арестуван е през лятото на 1927 година, когато властите разкриват организацията. След 6-месечно следствие, съпроводено с жестоки мъчения на арестуваните, той е един от 20-те младежи, изправен пред съда през ноември – т. нар. Скопски студентски процес. Адвокатът му Анте Павелич (защитник и на Борис Андреев и Кирил Караджов), отхвърляйки обвинения за „платени агенти“, заявява: „Обстоятелството, че хората тук се чувстват българи, не може да бъде причина да се формулират политически обвинения, както се постъпва от съда в случая. Тук живеят българи и те трябва да притежават всички права, за да могат да живеят. Пуснете тези млади хора, те са необходими на своята родина и на своя народ“. Получава оправдателна присъда.

Вижте също 
 Васил Хаджикимов
 Григор Хаджикимов
 Симеон Хаджикимов

Бележки 

Дейци на ММТРО
Български революционери от Македония
Родени в Щип
Репресирани от режима в Кралство Югославия